Altavillesi – abitanti di Altavilla Irpina
Altavillesi – abitanti di Altavilla Milicia
Altavillesi – abitanti di Altavilla Monferrato
Altavillesi – abitanti di Altavilla Silentina
Altavillesi – abitanti di Altavilla Vicentina